Сандерс () — прізвище та похідний від нього топонім.

Прізвище 
 Сандерс (прізвище)

Топонім

Сандерс — місто, штат Кентуккі
 Сандерс — переписна місцевість, штат Аризона